Az első (1943) Kerecsendi Kis Márton színdarabja
 Az első (1944) Cserépy László filmdrámája
 Az első (1999) a United albuma